Яросла́вль:

Топоним

Населённые пункты 
 Ярославль — город, административный центр Ярославской области.
 Ярославль — посёлок в Слободском районе Кировской области.
 Ярославль — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Ярославль — старое русское название города Ярослав в Польше.

Железнодорожные станции 
 Ярославль (Ярославль-Пассажирский, Ярославль-Московский) — железнодорожная станция СЖД в городе Ярославле.
 Ярославль-Главный — железнодорожная станция СЖД с основным вокзалом города Ярославля.
 Ярославль-Пристань — железнодорожная станция СЖД в городе Ярославле.

Корабли и суда 
 «Ярославль», после 9 апреля 1883 года «Память Меркурия» — пароход Русского общества пароходства и торговли, после — парусно-винтовой крейсер Российского императорского флота.
 «Ярославль» (1878) — пароход Добровольного флота.
 «Ярославль» (1885) — пароход Добровольного флота.
 «Ярославль» (1892) — пароход Добровольного флота.

Другое 
 (15212) Ярославль — астероид Главного пояса.
 Б-808 «Ярославль» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 877Э Северного флота.

См. также 
 Ярослав
 Малоярославец (значения)
 Рославль (значения)